Le detentrici del titolo erano Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká, ma sono state sconfitte in semifinale da Marija Kirilenko e Nadia Petrova le quali sono state sconfitte in finale dalla coppia italiana formata da Sara Errani e Roberta Vinci con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (primo turno)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (finale)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (secondo turno)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (terzo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (semifinale)
  Svetlana Kuznecova /  Vera Zvonarëva (ritirate)
  Jarmila Gajdošová /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (primo turno)
  Marina Eraković /  Monica Niculescu (secondo turno)
<li>  Gisela Dulko /  Paola Suárez (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 

  Irena Pavlović /  Aravane Rezaï (primo turno)
  Alizé Cornet /  Virginie Razzano (primo turno)
  Caroline Garcia /  Mathilde Johansson (primo turno)
  Claire Feuerstein /  Victoria Larrière (primo turno)

  Iryna Brémond /  Sophie Lefèvre (primo turno)
  Séverine Beltrame /  Laura Thorpe (primo turno)
  Julie Coin /  Pauline Parmentier (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2012